Breaking the Silence steht für:
 eine politische Organisation in Israel, siehe Schovrim Schtika
 das Debütalbum der Thrash-Metal-Band Heathen, siehe Breaking the Silence (Heathen-Album)
 das letzte Studioalbum der britischen Hard-Rock-Band Skin, siehe Breaking the Silence (Skin-Album)
 ein Album der Thrash-Metal-Band Assassin, siehe Breaking the Silence (Assassin-Album)
 ein chinesischer Spielfilm des Regisseurs Sun Zhou, siehe Breaking the Silence (Film)